Ansa pode significar asa (de animal ou de objeto). Em anatomia, é qualquer órgão (ou segmento de órgão) em forma de asa. 
 
 Ansa de Henle(português europeu)  ou alça de Henle(português brasileiro) 

 , instrumento laboratorial usado em microbiologia.
 Ansa, conceito topológico.

 ANSA, sigla da agência de notícias italiana.

Ver também
Asa (desambiguação)

Desambiguação